Титово — название населённых пунктов:

Россия

Словения 
 Веленье — город в регионе Савиньска, носивший имя Титово Веленье с 1981 по 1991 год.

Украина 
 Титово — село в Бильмакском районе Запорожской области.

См. также 
 Титово-Матыка